Příjmení Bukovský nosí více významných osobností:

 Antonín Bukovský (genealog) (1865-1950) – český středoškolský učitel, mineralog a genealog
 Ivan Bukovský (* 1949) – český malíř a středoškolský pedagog
 Jan Bukovský (* 1930) – český historik architektury
 Ján Bukovský (1924–2010) – římskokatolický řeholník, arcibiskup a vatikánský
 Lev Bukovský (* 1939) – slovenský matematik
 Petr Bukovský (* 1947) – český textař
 Stanislav Bukovský (1889–1942) – vedoucí činovník Sokola, nezávislý ministr Československa
 Vilém Bukovský (1831–1899) – český profesor techniky, specialista na stavbu mostů, silnic a železnic